Mistrzostwa Europy w Zapasach 2010 odbyły się od 13-18 kwietnia 2010 w stolicy Azerbejdżanu - Baku.

Skład reprezentacji Polski

mężczyźni 
 styl klasyczny
 Dawid Ersetic (Unia Racibórz) – 13. (55 kg)
 Tomasz Świerk (Śląsk Wrocław) – 13. (66 kg)
 Jakub Tim (Sobieski Poznań) – 18. (74 kg)
 Damian Janikowski (Śląsk Wrocław) – 13. (84 kg)
 Andrzej Deberny (AKS Piotrków Trybunalski) – 5. (96 kg)
 styl wolny
 Adrian Hajduk (Slavia Ruda Śląska) – 14. (55 kg)
 Adam Blok (Grunwald Poznań) – 12. (60 kg)
 Adam Sobieraj (Grunwald Poznań) – brązowy medal (66 kg)
 Radosław Marcinkiewicz (Górnik Łęczna) – 13. (84 kg)
 Radosław Baran (Grunwald Poznań) – 5. (96 kg)
 Bartłomiej Bartnicki (Górnik Łęczna) – 5. (120 kg)

kobiety 
 styl wolny
 Iwona Matkowska (Agros Żary) – brązowy medal (48 kg)
 Dominika Osocka (Agros Żary) – 11. (51 kg)
 Agata Pietrzyk (LUKS Kraśnik) – brązowy medal (55 kg)
 Monika Michalik (Orlęta Trzciel) – 7. (63 kg)
 Paulina Grabowska (Gwardia Warszawa) – 5. (67 kg)
 Anna Wawrzycka (Cement Gryf Chełm) – 9. (72 kg)

Końcowa tabela medalowa

Medaliści

mężczyźni

styl klasyczny

styl wolny

kobiety

styl wolny

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa Europy w zapasach
2010 w zapasach
Sport w Baku